

Patronyme 

 Annabelle Rankin (1908-1986), femme politique australienne ;
 Arthur Rankin Jr., producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Chris Rankin, acteur néo-zélandais ;
 Claire Rankin, actrice canadienne ;
 Doris Rankin, actrice américaine ;
 Iain Rankin, homme politique canadien ;
 Ian Rankin, écrivain écossais ;
 Isaiah Rankin, footballeur anglais ;
 Janice Rankin, curleuse écossaise ;
 Jeannette Rankin (1880-1973), militante pacifiste et féministe, femme politique américaine ;
 
 John Rankin Waddell, photographe britannique ;
 Nell Rankin (1924-2005), chanteuse américaine d'opéra ;
 Peter Rankin (1953-1976), un herpétologiste australien. Un genre et deux espèces ont été nommés en son honneur : Rankinia, Strophurus rankini et Nannoscincus rankini ;
 Robert Alexander Rankin (1915-2001), mathématicien écossais ;
 Steve Rankin, acteur américain.

Toponyme 

 Rankin, un village du comté de Vermilion, dans l'Illinois ;
 Rankin, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie ;
 Rankin, une ville du Texas.

Références